Salvador (Bahia) — município brasileiro comumente abreviado como SSA, em referência à antiga denominação de São Salvador da Baía de Todos os Santos
 Aeroporto Internacional de Salvador — aeroporto brasileiro com código aeroportuário SSA, segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA)
 Línguas nilo-saarianas — família de línguas com código ssa, segundo as normas ISO 639-2 e ISO 639-5
 Soro caseiro — por vezes referida como solução sal–açúcar, daí abreviada como SSA
 Samurai Shodown Anthology — compilação de jogos eletrônicos da série Samurai Shodown, daí abreviada como SSA

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas